Marriner kan avse:

 Neville Marriner (1924–2016), brittisk dirigent och violinist

 Mount Marriner, berg i Antarktis

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn